Das Dameneinzel der French Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Evonne Goolagong. Das Finale bestritten Billie Jean King und Evonne Goolagong, das King in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptfeld

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1972